Lilla Ekholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Ekholmen, Pargas, Åboland,  (2 ha)
 Lilla Ekholmen, Kimitoön, Åboland,  (2 ha)

Se även
Ekholmen
Stora Ekholmen

Robotskapade Finlandförgreningar